Финанс:
 Финансы
 КИТ Финанс — российский инвестиционный банк